

Música 
Stars (banda)
Stars (álbum de Cher)
Stars (álbum do Simply Red)
Stars - The Best of 1992-2002
Stars (canção de Roxette)

Veja também
Star

Desambiguação